MKAD (Minsk), de ringweg van Minsk
 MKAD (Moskou), de ringweg van Moskou